Marco Émond, né le  à Salaberry-de-Valleyfield (Québec, Canada), est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière avec les Chiefs de Chilliwack de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique.

Entre 1998 et 2009, il évolue avec plusieurs équipes qui évoluent dans différentes ligues nord-américaines de hockey.

Il porte alors l’uniforme des Sound Tigers de Bridgeport et du Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine de hockey, des Icebreakers de Chesapeake et des Bandits de Jackson dans l'East Coast Hockey League, des Moccasins de Monroe de la Western Professional Hockey League, des Knights de New Haven, des Jackals d'Elmira et des Generals de Flint de la United Hockey League, en plus de jouer avec les Scarecrows de Topeka, les Bucks de Laredo, les Oilers de Tulsa, les Eagles du Colorado et des Sundogs de l'Arizona de la Ligue centrale de hockey.

Il commence la saison 2009-2010 avec les Bisons de Neuilly-sur-Marne de la Ligue Magnus, puis il termine la saison avec les Oilers de Tulsa.

Après une saison complète avec le Prairie Thunder de Bloomington, il commence la saison 2011-2012 avec le Blaze de Bloomington.

Le , il signe un contrat d’une saison avec les Marquis de Saguenay de la Ligue nord-américaine de hockey.

Le , il signe un contrat avec les FireAntz de Fayetteville de la Southern Professional Hockey League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Trophées et honneurs personnels 
United Hockey League
 2002-2003 : nommé meilleur joueur de la ligue avec les Jackals d'Elmira.
Ligue centrale de hockey
 2003-2004 : gagne la Coupe du Président Ray Miron avec les Bucks de Laredo.
 2006-2007 : gagne la Coupe du Président Ray Miron avec les Eagles du Colorado.
 2007-2008 : gagne la Coupe du Président Ray Miron avec les Sundogs de l'Arizona.

Références 

Naissance en novembre 1977
Naissance à Salaberry-de-Valleyfield
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des ScareCrows de Topeka
Joueur des Icebreakers de Chesapeake
Joueur des Bandits de Jackson
Joueur des Moccasins de Monroe
Joueur des Knights de New Haven
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Bucks de Laredo
Joueur des Generals de Flint
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur du Blaze de Bloomington
Joueur des Marquis de Saguenay
Joueur des FireAntz de Fayetteville
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Champion de la coupe du président Ray-Miron
Gardien de but de hockey sur glace
Personnalité sportive liée à Beauharnois-Salaberry